

Concept général 
Ennemi
Ennemi de classe - expression officielle en URSS (klassovy vrag), dans les anciens régimes communistes pour désigner les membres de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, ainsi que des petits ou grands propriétaires terriens. 
Ennemi de l'humanité, Ennemi du genre humain - Hostis humani generis - une locution juridique issue du droit maritime désignant principalement les pirates et les esclavagistes
Ennemi du peuple ou Ennemi de l'État - a été utilisée à diverses époques par le pouvoir alors en place pour disqualifier une personne ou une organisation perçue comme agissant contre les intérêts de la société dans son ensemble.
 
Ennemi héréditaire - Revanchisme
Ennemi intérieur - Cinquième colonne
 - hors-la-loi dangereux pour le public.

Littérature 

Ennemis - nouvelle de quinze pages d’Anton Tchekhov, parue en 1887;
Ennemis publics (essai) - ouvrage qui rassemble une correspondance entre Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy.

Internet 
Ennemis d'Internet

Biologie 
Ennemi des cultures, Bioagresseur

Films 
Ennemi d'État
Ennemies, une histoire d'amour

Ennemis intimes (film, 1987)
Ennemis intimes (film, 1999)
Ennemis publics (film)
Ennemi public (film, 1993)
Ennemi public (série télévisée)
Ennemis rapprochés (The Devil's Own) est un film américain réalisé par Alan J. Pakula, sorti en 1997. 
Ennemis comme avant - film américain réalisé par Herbert Ross, adapté de la pièce homonyme de Neil Simon et sorti en 1975.
Ennemis intérieurs - court-métrage français réalisé par Sélim Azzazi, sorti en 2016.
Ennemis jurés (Coriolanus) - film britanno-serbo-américain de Ralph Fiennes sorti en 2012.
Ennemis non identifiés (The Shadow Men) - film de science-fiction américain produit en 1998 et réalisé par Timothy Bond.

Ennemis de fiction 
Ennemis de la série God of War
Ennemis de la série The Legend of Zelda
Ennemis de final fantasy
Ennemis du Docteur (Doctor Who)
Ennemis de Final Fantasy
Ennemis de Final Fantasy VIII
Ennemis de Batman
Ennemis de Superman
Ennemi intérieur (Stargate Universe)

Chanson 
Ennemi de l'ordre - maxi de la rappeuse française Casey

Voir aussi